Godog kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Godog, Garut, by, 
 Godog, Lamongan, by, 
 Godog, Sukoharjo, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar